Oker steht für:
 Oker, Nebenfluss der Aller
 Departement der Oker, ein Département zur Zeit der französischen Besetzung Deutschlands von 1807 bis 1813
 Oker (Goslar), Ortsteil von Goslar im Harz

Oker (A 53) steht für:
 Oker (Klasse 422), deutsches Flottendienstboot 1961–1988, an Griechenland verkauft, siehe Klasse 422
 Oker (Klasse 423), deutsches Flottendienstboot seit 1988

Oker ist der Familienname folgender Personen:
 Celil Oker (1952–2019), türkischer Kriminalschriftsteller
 Edith Oker (* 1961), deutsche Leichtathletin
 Eugen Oker (1919–2006), deutscher Spielekritiker und Schriftsteller